Jack Irons (1962), Amerikaans drummer
 Jeremy Irons (1948), Engels acteur
 Max Irons (1985), Engels acteur en model